Жан Симон Пикте́ (; 2 сентября 1914, Женева — 30 марта 2002, Мерен) — швейцарский юрист и общественный деятель, многолетний член руководства Международного Комитета Красного Креста.

Изучал право в Женевском университете (в 1955 году получил докторскую степень).

С 1937 года работал юристом МККК, возглавлял его юридический отдел. В 1967—1984 годах входил в число членов комитета, при этом в 1971—1979 годах занимал пост вице-президента организации.

В 1965—1979 годах был преподавателем международного права в области прав человека в Женевском университете.

В 1975—1979 годах был директором Института Анри Дюнана, а следующие два года — его президентом.

Сыграл значительную роль в разработке Женевских конвенций, заключённых в 1949 году и устанавливающих правовые стандарты обращения с участниками боевых действий. Руководил изданием комментариев к Женевским конвенциям 1949 года и Дополнительным протоколам 1977 года.

В 1950-е годы ввёл в обращение термин «международное гуманитарное право».

На основе работы Пикте Les Principes de la Croix-Rouge (1955) в 1960-е годы были сформулированы основополагающие принципы Международного движения Красного Креста.

В конце жизни занимался изучением истории покорения индейцев Северной Америки.

Примечания

Ссылки 
 Ж. Пикте. Развитие и принципы международного гуманитарного права: Курс лекций // Юстиция Беларуси, 2000, № 3 (начало), № 4 (продолжение), 2001, № 1 (продолжение), № 2 (окончание).

Общественные деятели Швейцарии
Юристы Швейцарии
Юристы-международники
Персоналии:Красный Крест